Espadas ist der Familienname folgender Personen:

 Guty Espadas (* 1954), mexikanischer Boxer 
 Guty Espadas junior (* 1974), mexikanischer Boxer